Emmanuel Kirss – prelato ortodosso estone
 Peeter Kirss – biatleta estone
 Robert Kirss –  calciatore estone, attaccante
 Tiina Kirss – critica letteraria estone